Вяткино — название населённых пунктов в России:
 Вяткино — село в Усть-Пристанском районе Алтайского края.
 Вяткино — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Вяткино — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Вяткино — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Вяткино — село в Каргапольском районе Курганской области.
 Вяткино — деревня в Троицком административном округе Москвы.
Вяткино — пассажирская остановочная платформа Большого кольца Московской железной дороги в Троицком административном округе Москвы.
 Вяткино — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Вяткино — деревня в Усольском районе Пермского края.